Jagersbach ist der Name folgender Gewässer:

 Jagersbach (Dammbach), rechter Zufluss des Dammbachs (zur Ölschnitz, zur Haßlach) bei Windheim, Gemeinde Steinbach am Wald, Landkreis Kronach, Bayern
 Jagersbach (Poppendorfer Bach), linker Zufluss des Poppendorfer Bachs bei Poppendorf, Gemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch:
 Jägerbach